Bouti steht für:

 Bouti (Burkina Faso), Dorf in Burkina Faso
 Boutti, Dorf in Niger